Davutoğlu est un patronyme turc composé du prénom Davut (David) et du suffixe patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ahmet Davutoğlu (né en 1959), universitaire, diplomate et homme d'État turc ;
  (né en 1970), acteur turc.

Notes et références

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des nombreux noms de familles turcs.

Patronyme turc